Lost Boys puede referirse a :

Lost Boys (Grimm): capítulo 2 de la quinta temporada de la serie de TV Grimm.
The Lost Boys: una película estadounidense de 1987.